Condado de Carbon es el nombre de varios condados en los Estados Unidos:

 Condado de Carbon, en el estado de Utah.
 Condado de Carbon, en Montana.
 Condado de Carbon, en Pensilvania.
 Condado de Carbon, en Wyoming.